ADG-FAD, Associació de Dissenyadors Gràfics del Foment de les Arts Decoratives, associació integrada dins del Foment de les Arts i el Disseny (FAD)
 Arxiu Diocesà de Girona, arxiu històric de la Diòcesi de Girona
 Alternativa de Govern (AdG), partit polític català